Korytyschtsche (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Korytyschtsche (Schytomyr), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr
 Korytyschtsche (Myroniwka), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Myroniwka
 Korytyschtsche (Drohobytsch), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Drohobytsch
 Korytyschtsche (Nedryhajliw), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Nedryhajliw